

Sigle 
 
 Caput Mundi
 Circolare ministeriale
 Composizione modificata – nella denominazione commerciale di farmaci dove è stato sostituito un principio attivo
 Comunità montana
 Connection Machine
 Content management
 Corrente mese – nelle date
 Critical mass
 Crittografia mnemonica

Chimica 
 Cm – simbolo chimico del curio

Codici 
 CM – codice vettore IATA di COPA Airlines
 CM – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Camerun
 CM – codice ISO 3166-2:ES della Castiglia-La Mancia (Spagna)
 CM – codice ISO 3166-2:GT del dipartimento di Chimaltenango (Guatemala)
 CM – codice ISO 3166-2:HN del dipartimento di Comayagua (Honduras)
 CM – codice ISO 3166-2:LR della contea di Grand Cape Mount (Liberia)
 CM – codice ISO 3166-2:MD del Distretto di Cimișlia (Moldavia)
 CM – codice ISO 3166-2:SR del Distretto del Commewijne (Suriname)

Informatica 
 .cm – dominio di primo livello del Camerun

Musica 
 Cm – accordo musicale di Do minore secondo la notazione inglese (m minuscola)
 CM – accordo musicale di Do maggiore secondo la notazione inglese (M maiuscola)

Religione 
 C.M. – sigla della Congregazione della missione
 C.M. – sigla delle suore carmelitane missionarie

Videogiochi 
 CM – abbreviazione della serie calcistica Championship Manager

Altro 
 cm – simbolo del centimetro
 cm – unità di misura della capacità elettrica nel Sistema CGS
 cM – abbreviazione del centiMorgan
 CM – 900 nel sistema di numerazione romano
 cm – abbreviazione della parola "come" usata soprattutto nei messaggi SMS
CM- abbreviazione della parola  Messaggio commerciale

Altri progetti